Конкакаф (КОНКАКАФ или CONCACAF; ) јесте северноамеричка, централноамеричка и карипска фудбалска конфедерација, једна од шест фудбалских конфедерација на свету. 

Основана је 1961. спајањем НАФК-а (Куба, САД и Мексико) и КККФ-а (остале карипске и средњоамеричке земље), две организације настале 1939. године. Новооснована организација је имала седиште у Гватемали, које је 1992. премештено у Њујорк, у САД.

Организацију чини 40 националних савеза с овог подручја, међу њима и три фудбалска савеза земаља које се налазе на територији Јужне Америке: Гвајана, Суринам и Француска Гијана.

Конкакаф приређује следећа такмичења:
 Конкакафов златни куп — такмичење мушких националних селекција
 Конкакафов златни куп — такмичење женских националних селекција
 Куп Средње Америке
 Куп Карипских острва
 Клупски куп Средње Америке
 Конкакафова лига шампиона

Чланице

Репрезентације на Светским првенствима

Спољашње везе 

Међународне спортске организације
ФИФА конфедерације

Спортске организације формиране 1961. године
Фудбалски савези у Карибима
Фудбалски савези у Централној Америци
Фудбалски савези у Северној Америци